Wendl ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Wendl (1914–2006), deutsche Schauspielerin
 Franz Wendl (1876–1963), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Hans Karl Wendl (1925–2003), deutscher Gynäkologe und Anästhesiologe
 Ingrid Turković-Wendl (* 1940), österreichische Eiskunstläuferin, Fernsehmoderatorin und Politikerin
 Josef Wendl (1906–1980), deutscher Fußballspieler
 Max Wendl (1904–1984), deutscher Künstler der Neuen Sachlichkeit und des Expressionismus
 Michael Wendl (* 1950), deutscher Gewerkschafter, Publizist und Politiker
 Rainer Wendl (* 1964), deutscher Jurist, Richter am Bundesfinanzhof
 Sepp Wendl (1894–1969), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Tobias Wendl (* 1987), deutscher Rennrodler

Sonstiges
 Wendl-Tubus
 Wendl & Lung, Wiener Hersteller von Flügeln und Klavieren

Siehe auch:
  Wendel, Vendel